Rockland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rockland (Idaho)
Rockland (Maine)
Rockland (Wisconsin)